Kevin McClory – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista irlandese
 Robert John McClory – vescovo cattolico statunitense
 Sean McClory – attore irlandese